Sil steht für:
 Sil, Fluss in Spanien
 Sil (Ort), Dorf im Rajon Welykyj Beresnyj, Ukraine
 Künstlername von Silvy de Bie (* 1981), belgische Sängerin
 Marke von Henkel (Unternehmen)

sil steht für:
 Sisaala Tumulung (ISO-639-3-Code), Dialekt von Sisaala (Sprache) in Ghana

SIL steht für:
 Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt, ein Instrument der schweizerischen Verkehrspolitik
 Safety Integrity Level, siehe Sicherheitsanforderungsstufe
 Sawod imeni Lichatschowa (SIL bzw. ZIL), russisches Automobilunternehmen
 Sierra Leone, UNDP-Code
 Silver Airways, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Silver-Locus, ein Genort, dessen Produkt eine Rolle in der Melaninsynthese spielt
 Single in Line, eine einreihige Pinanordnung bei Halbleitergehäusen, siehe Liste von Halbleitergehäusen #Plastikgehäuse für Gleichrichter
 Smithsonian Institution Libraries, Vereinigung von Bibliotheken in den Vereinigten Staaten und Panama
 Societas Internationalis Limnologiae, siehe International Society of Limnology
 Software in the Loop (SiL), eine Methode zum Testen von Software
 Speech Interference Level, eine Messgröße in der Akustik
 Summer Institute of Linguistics, siehe SIL International
 SIL Open Font License, Schriftlizenz von SIL International

Siehe auch:
 Sill (Begriffsklärung)
 Siel (Begriffsklärung)
 Siehl

Abkürzung